RC může být:

 Release candidate – stav vývoje software před svým vydáním
 rodné číslo – jednoznačný číselný identifikátor občanů České republiky
 remote control – anglické označení pro dálkové ovládání
 radio control – anglické označení pro rádiové ovládání
 RC Cola – nealkoholický nápoj
 RC článek – elektrický obvod složený z odporů a kondenzátorů
 Rugby Club – označení pro klub ragby
 Roman Catholic – anglické označení pro římskokatolickou církev

Externí odkazy